Krobia (gromada) (powiat gostyński)
 Krobia Stara (gromada) (powiat gostyński)